Wilson Caro (Medellín, Antioquia, Colombia, 12 de diciembre de 1990), conocido artísticamente como Wilson Way, es un cantante y compositor colombiano de reguetón, rap y pop latino.

Biografía y carrera artística 
Su estilo es la música urbana y reguetón, en sus inicios hizo parte de varios grupos musicales de pop y rock en el cual se desempeñaba interpretando la batería, en el 2005 comienza a componer rap influenciado en sus estilos por los artistas Eminem, Nelly y DMX.

Empezó su carrera musical en el año 2005, cuando participó en varias producciones y mixtapes de su ciudad, en 2008 lanzó su primer disco de reguetón como solista llamado El Comienzo dicho trabajo tuvo una gran acogida llevándolo a grandes reconocimientos internacionales, lo cual conllevó a que en mayo de 2009 iniciara una gira musical por el país de Ecuador en la Ciudades Guayaquil, Ambato, Cuenca, Quito entre otras, tuvo un gran reconocimiento nacional e internacional. 

En el año 2012 conoce a su actual productor Mauricio Zuluaga Bustamante Kensel, y juntos producen en inicios de 2013 el CD Wilson Way - Metas Claras,  lanzando su primer sencillo Te Quiero Tener la cual fue sensación en las Redes Sociales y número 1 en varias emisoras radiales Colombianas y posteriormente la canción Cuando Me Acerqué , que tuvo como invitado al cantante de Puerto Rico Sien el Letal  de la compañía  Terror Squad del artista Fat Joe y finalmente lanza el último sencillo del álbum con el video oficial de la canción Ven, , 

En el año 2015 Lanza un mixtape llamado Lo Que Soy el cual es un álbum recopilatorio de Wilson Way, lanzado el 12 de diciembre de 2015, Para su álbum Lo Que Soy, el artista graba canciones en rap, Reggae y R&B

En 2017 da a conocer la canción Insulina y No Me Búsques  la cual parece ser los primeros sencillos del nuevo álbum de Wilson Way quien en varias publicaciones hace entender que se llamará Dolce Vita - Dulce Vida.

Discografía 
 Álbumes de estudio
 2008: El comienzo 
 2013: Metas claras 

Álbumes compilatorios
 2015: Lo que soy

Referencias

Enlaces externos 

 

Nacidos en Medellín
Cantantes masculinos de Colombia
Compositores de Colombia
Músicos de reguetón
Cantantes en español
Cantantes de Medellín
Cantantes de reguetón de Colombia
Cantantes de música urbana